Кристи Прайор (; род. 28 ноября 1988, Окхэмптон, Англия) — новозеландская сноубордистка, выступающая в слоупстайле.

 Победительница этапов Кубка мира (всего — 1 победа);
 Участница зимних Олимпийских игр 2014 в Сочи (21 место в слоупстайле).

Спортивная карьера

Результаты выступлений в Кубке мира

Ссылки 
 Профиль на сайте FIS 
 

Сноубордисты Новой Зеландии
Сноубордисты на зимних Олимпийских играх 2014 года